Санкт-Петер-ин-дер-Ау () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. 

Входит в состав округа Амштеттен.  . Официальный код  —  30530.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Маг. Йохан Хойрас, Ландезабгеорднете (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 25 мест.

 АНП занимает 21 место.
 СДПА занимает 4 места.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница 

Общины Нижней Австрии